Соревнования в плавании на 400 метров вольным стилем (мужчины) на Олимпиаде 2012 года проводились 28 июля.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований, мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Результаты

Предварительные заплывы

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте игр 

Плавание на летних Олимпийских играх 2012